Hands è il terzo album in studio del gruppo musicale statunitense Ron Thal Band, guidato dal chitarrista Bumblefoot.

Tracce

Formazione
Bumblefoot, voce, chitarra
Zak Rizvi, chitarra
Don Van Stavern, basso
Bobby Jarzombek, batteria